Чемпионат СССР по гандболу 1963 — 2-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 17 апреля 1963 года, последние матчи состоялись 25 августа 1963 года.

Превью 
2-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин  1963г. был по структуре проведения таким же как и предыдщий. Он был проведен в 6 городах по следующей схеме. Были представлены команды всех республик СССР (за исключением Туркменской ССР), Москвы и Ленинграда. Кроме того в нем вне конкурса участвовала команда ГСВГ (Группа Советских Войск в Германии). На первом этапе были проведены предварительные игры. 20 команд были разделены на 5 групп (по 4 команды в группе). Игры в группах были проведены по круговой схеме. По 2 лучшие команды от каждой группы попали в финальную группу, в которой были зазыграны 1-8 места.

Участники

Предварительные игры 
09-11.03.1963
 Душанбе

 Таллин

 Рига

 Каунас

 Тбилиси

Финальный турнир 
 Каунас и Тбилиси 1--й тур 17-21.04.1963
 Свердловск 2--й тур 21-25.08.1963

Очки и мячи в матчах с ГСВГ не учтены для всех команд, т.к. ГСВГ участвовала в турнире вне конкурса.

Состав команды 
 1. Атлетас (Каунас): Альбертас Мацежинскас,  Витаутас Контвайнис, Альгимантас Кенставичус, Алоизас Самуолис, Кестутис Лекяцкас, Витаутас Вайчкус, Ромас Янсонас, Пранас Петренас, Леонид Иванов, Ромас Клепонис, Пятрас Кисиелюс, тренер Валерий Грешновас
 2. ЗАС (Запорожье): Семен Полонский, Юрий Резников, Ефремов, Леонид Пикуль, Валерий Зеленов, Геннадий Панадчук, Сергей Решетняк, Ефремов, ...
 3. Буревестник  (Тбилиси): Джемал Абайшвили (вр), Тимур Зардалишвили, Имедо Пхакадзе, Лери Картозия, Тамаз Антадзе, Джемал Церцвадзе, Анзор Эксеулидзе, Гарри Мачавариани, Борис Копалейшвили, Джансуг Багратиони, тренер Георгий Шарашидзе
 4. Труд (Москва): Евгений Мясин (вр), Юрий Соломко, Георгий Ларин, Олег Мазур, Юлий Исаенко, Георгий Лебедев, Борис Космынин
 5. МАИ (Москва): Владимир Сегал (вр), Эрнст Зуев, Зотов, Виктор Смыков, Владимир Алферов, Валентин Шалунов, ...
 6. Динамо (Баку): Ариф Чолак-оглы, Лаврентий Захарян, Виталий Кеворков, Акиф Кулиев, Назим Мамедов, Анатолий Пахунков, Борис Сыч, Вячеслав Шевелев, Анатолий Шиляев (вр)
 7. Буревестник  (Киев): Валентин Цапенко, Юрий Здоренко, ...
 Б/м ГСВГ:' Михаил Усенко, Валентин Герасимов, Михаил Дворников, Юрий Карташов, Владимир Корнеев, Валерий Корнилин, Георгий Кунде, Александр Максюков, Рем Маркин, Анатолий Невинский, Николай Оболонин, Николай Осетров, Валерий Столяров

Чемпионаты СССР по гандболу